European Tour 2013/2014 – Turniej 5 − siódmy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 3-6 października 2013 w RWE-Sporthalle w mieście Mülheim w Niemczech.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000
II miejsce: € 12 000
Półfinalista: € 6 000
Ćwierćfinalista: € 4 000
Ostatnia 16: € 2 300
Ostatnia 32: € 1 200
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 144  Gerard Greene
 139, 120, 100, 100  Mark Allen
 137, 114, 106, 103  David Gilbert
 136  Sam Baird
 132  Ben Harrison
 129, 105  Mark Davis
 126  Luca Brecel
 120  Shaun Murphy
 120  Marco Fu
 119, 105  Ben Woollaston
 118, 106  Ronnie O’Sullivan
 117, 107, 104  Ding Junhui
 115, 100  Judd Trump

 114, 103, 101, 101  Stephen Maguire
 114  Kyren Wilson
 108, 105, 103, 100, 100, 100  Neil Robertson
 107  Rod Lawler
 105  Stuart Bingham
 105  Craig Steadman
 104  Michael White
 103, 100, 100  Chris Norbury
 103  Barry Hawkins
 103  Anthony Hamilton
 100  Barry Pinches
 100  Ricky Walden

Bibliografia 
 ET 5 na worldsnooker.com

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Niemczech
Mülheim an der Ruhr